Уррош (Могадору) — район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Уррош (Торре-де-Монкорву) — район в Португалии, входит в округ Браганса.